A 49. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1965. május 31-én rendeztek meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1965ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek